Whedon ist der Familienname folgender Personen:

 Jed Whedon (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Musiker
 John Whedon (1905–1991), US-amerikanischer Drehbuchautor, Vater von Tom Whedon
 Joss Whedon (* 1964), US-amerikanischer Produzent, Regisseur, Drehbuch- und Comic-Autor
 Tom Whedon (1932–2016), US-amerikanischer Drehbuchautor, Vater von Jed, Joss und Zack Whedon
 Zack Whedon (* 1979), US-amerikanischer Drehbuch- und Comic-Autor